Пиратская партия Исландии (ППИ; ) — исландская пиратская партия. Партия была основана 24 ноября 2012 года бывшим членом политической партии Движение  совместно с другими известными интернет-активистами Исландии, включая анархиста .

На парламентских выборах 2013 года партия набрала 5,10 % голосов избирателей и получила 3 места в парламенте.

Участие в выборах 
Мандаты получили Биргитта Йоунсдоуттир, Йоун Тоур Оулафссон и Хельги Храбн Гюннарссон.

Участие в выборах в Альтинг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Степан Нилов. Что мы знаем о «Пиратской партии» Исландии?  — FURFUR
 Давид Гюннлёйгссон. Исландское государство. Возьмут ли пираты власть в Рейкьявике 
 Ярослава Куцай. «Мы хотим превратить Исландию в цифровое прибежище для информаторов»: интервью с лидером Пиратской партии Исландии  — Apparat
 Денис Пилаш. Левые на краю света. Часть 2: Исландия  — Спільне

Политические партии Исландии
Исландия
Левоцентристские партии